Іван Юрійович Орлов (10 вересня 1984, Москва) — російський фотограф, який працює переважно в жанрі документальної фотографії.

Біографія 
Іван Орлов народився в Москві в сім'ї психологів Юрія Михайловича Орлова і Олени Іванівни Красникової. Після закінчення школи вступив на факультет тележурналістики Інституту сучасного мистецтва. У 2001 році отримав в подарунок від матері трьохмегапіксельний фотоапарат Olympus. У той час Іван бачив себе майбутнім вебдизайнером, а фотокамеру розглядав як допоміжний інструмент. Через півтора року через труднощі з навчанням Івану довелося піти в академічну відпустку, і він став ходити по редакціях, намагаючись влаштуватися фотографом:

У мене ніколи не було сумнівів в тому, що фотографія — це моє, як і не було такого переконання. Як на початку, так і зараз я просто фотографував, тому що фотографую. Мені не потрібно шукати причин або проходити якісь тести, щоб бути фотографом.

Навесні 2003 року, без спеціальної освіти, Іван Орлов був прийнятий позаштатним фотокореспондентом в «Столичну вечірню газету». За місяць він проводив близько 20 фотосесій, в редакції йому видали дзеркальний фотоапарат Canon і чотири «топових» об'єктива. У тому ж 2003 році у Івана стали проявлятися проблеми з психікою. Довелося припинити роботу в газеті, яка незабаром, до того ж, закрилася.

Фотороботи Івана Орлова були опубліковані в «Російській газеті», «Столичній вечірній газеті», газетах «Праця», «Акція», журналі «Секрет фірми», інтернет-журналах «Парафіянин», «Такі справи», «Bird in Flight».

Тихе відділення 

Зі своїм захворюванням Іван Орлов опинився в першому відділенні московської психіатричної клініки імені С. С. Корсакова. Він показав свої фотороботи персоналу клініки.

… Коли людина хворіє, в його житті все одно залишається дуже багато місця, часу і можливостей для того, щоб залишатися самим собою. І Ваня став жити зі своєю хворобою і, виявляється, зі своїм талантом. — Ганна Костянтинівна Новицька, завідувач «першим відділенням»

У цьому відділенні, за домовленістю з лікарями, і народився головний фотопроект Івана — проект документування навколишнього лікарняного простору і людей, які постійно або тимчасово в ньому знаходяться. Іван вільно переміщується по «першому відділенню» і фіксує все, що його цікавить. Єдине обмеження — на зйомку пацієнтів у важкому стані або проти їх бажання.

Ваня робить знімки, які живуть власним життям: іноді я бачу в них обличчя, іноді те, що їх оточує. Я знаю цих людей, знаю їхні проблеми, їхні людські якості, щось з їхнього життя поза лікарнею. Найголовніше, що в кожному з них, крім хвороби, є сили, щоб жартувати, дружити, з розумінням ставитися до тих, хто поруч.

Ваня фотографує в різних своїх душевних станах. Мені подобаються його «ложки-тарілки», шматочки стін і вікон, але бентежить деякий чорнушний наліт. Ваня — невід'ємна частина наших обходів. Ми дізнаємося про себе щось нове, побачивши чергову серію. А іноді наш фотограф просто сновигає по відділенню і знімає все підряд — так на його знімках з'являються санітарки з підносами, медсестри з крапельницями, руки лікарів, рибки, двері і людина, що обіймає «правильне» дерево. — Ганна Костянтинівна Новицька, завідувач «першим відділенням»

У 2012 році Іван Орлов почав навчання в Московській школі фотографії та мультимедіа імені Родченко, у відомого фотографа Ігоря Мухіна. Незабаром Москву відвідав німецький фотограф і фотовидавець Ханнес Вандерер (Hannes Wanderer), і в Берліні були видані книги студентів школи, в тому числі книга Івана Орлова «Людина і море» (2014 року). До неї увійшли фото, зроблені в 2006—2013 роках в курортному селі Приморське Кілійського району Одеської області, де у сім'ї Івана розташована дача. У тому ж 2014 році Іван разом зі школою вирушив до Відня, де взяв участь в груповій виставці студентів «Радар», в Hilger Next Gallery, з серією знімків московського метро. У Відні Іван купив масляні пастелі і незабаром почав малювати.

Що ж стосується зйомок в клініці, то спільно з Ігорем Мухіним проекту було придумано назву — «Тихе відділення». Над цим проектом Іван відпрацював в цілому більше 10 років. Знімки робив на чорно-білу плівку далекомірною камерою  з ширококутним об'єктивом. Всього було віддруковано більше 5000 фотокарток, близько 100 з них були включені в фотокнигу «Тихе відділення» (2016), видану невеликим тиражем на кошти, зібрані за допомогою краудфандинга. Спонтанним рішенням Івана стало включення в книгу замальовок власного авторства. З цією книгою Іван Орлов захистив диплом в школі Родченко в 2016 році. Тоді ж відбулася друга творча поїздка Івана в Європу, на цей раз в Лейпциг, де він взяв участь у колективній виставці «Радар 2», знову з підбіркою фоторобіт з метрополітену.

Проект «Тихе відділення» виставлявся в залі «Робітник і колгоспниця» (2016) і на «Винзаводі» (2019). Виставкова фотоісторія проекту зберігається в московському Мультимедіа-арт-музеї (МаММ).

Наступні проекти 

Трохи раніше, але в тому ж 2020 році світ побачила сама об'ємна (252 сторінки) фотокнига Івана Орлова «А комусь вже все одно». Цей проект Іван повністю розробляв сам: знову курортне село Приморське, знову знімки перемежовуються авторськими малюнками, але колір вже відвойовує половину книжкового простору, а на фотографіях і в коментарях до них — аж ніяк не пляжна пастораль:

Був варіант скласти книгу за темами. Ще я думав розташувати фотографії в хронологічному порядку. В результаті довірився інтуїції, додав неявної логіки, і все заверстав …

Про село, бродвей і пляж, про степ, портрети тварин, портрети місцевих жителів. А ще про стовпи і поля, про день і ніч, чорно-біле і кольорове, про дискотеку і старообрядську церкву, з кладовищем, на якому є гніздо зі справжніми лелеками. І ще про фотографії дівчат, поряд з якими є фотографії старих жінок. Цілий абзац про місцеву рибну ловлю …

Загалом я вирішив сфотографувати все, що знаходжу цікавим. Таким чином виходить опис побуту Приморського, ну і «сни про щось більше» (з упором на «сни»).

Збір коштів був здійснений за допомогою краудфандінга, вдалося віддрукувати 30 примірників книги.

Оцінки 

Художник, музикант і педагог Олексій Шульгін зауважує, що звичайні фотопроекти часом представляють собою «погляд прибульця, гастролера», який проникнув на якусь «закриту» територію, і відкриває її глядачеві («знімає візуальні вершки») і відправляється далі, в пошуках наступної «закритої зони». Такий підхід до документальної фотографії дратує критика, і, на думку Шульгіна, проект «Тихе відділення» якісно виділяється на загальному тлі:

Проект Івана знятий якраз в одній з таких «закритих» зон — в психіатричній лікарні. Однак потрапив туди Іван не в пошуках цікавих сюжетів, а в якості пацієнта. Можна згадати, що Діана Арбус роздягалася сама, коли знімала оголення. Так і Іван, виявляється в одному статусі і в одному просторі з пацієнтами лікарні, своїми моделями. І став там знімати — не зовні, а зсередини. Став знімати, щоб чимось себе зайняти, а також в якості арт-терапії. І треба сказати, вийшло цікаво. Вийшло переконливо. Вийшло те, що називається «тру».

Кандидат мистецтвознавства Катерина Лазарева бачить у творчості Івана Орлова безліч алюзій і знаходить перетин з діяльністю ряду знакових фігур сфери культури і мистецтва. Безпосередньо з області документальної фотографії вона називає американку , з її серією знімків Mental Hospital 1975 року. У той же час, проект Орлова, на думку Лазаревої, показує «набагато більш тонку, майже невідчутну грань, яка відділяє стани „норми“ і „патології“», і таким чином «наводить на роздуми про механізми нагляду, регулювання і влади за межами цього „тихого відділення“». Згадує Лазарева і праці французького мислителя Мішеля Фуко, присвячені дисциплінарним просторам, таким як в'язниця і клініка, «з їх особливою організацією режимів спостереження через „мережу поглядів, контролюючих один одного“», а також досвід радянського комунального простору, де, за словами , «інтимність усамітнення піддається терору і надається погляду Іншого». Важливу властивість «Тихого відділення» Лазарева бачить в переміщенні фокуса камери з пацієнтів на медперсонал в процесі розвитку фото-історії, перехід до «спостереження спостерігачів». Це особливо цінно, якщо згадати, що, до того ж, в даному випадку, в спостерігача перетворюється спостережуваний, пацієнт клініки. Кожна складова проекту «Тихе відділення», за оцінкою рецензента, несе в собі не один смисловий шар, аж до назви, а точніше, починаючи з нього:

У назві чується і діагноз (не авторові, а взагалі художнику і індивіду): тихе відділення від соціуму, набуття відстороненої позиції і відстороненного погляду — одна з умов не тільки художньої індивідуалізації, а й взагалі будь-якого індивідуального становлення. — Катерина Лазарева, кандидат мистецтвознавства

Виставки 

 2015 — «Тамара» (спільно з Христиною Шолоховою) — галерея «Літкабінет» — Москва, Росія (фото /відео історія про сільського листоношу Тамару Дмитрівну Єгорову, 79 років, яка присвятила роботі на пошті 40 років життя);
 2014 — «Людина і море» — галерея «Літкабінет» — Москва, Росія;
 2010 — «Палата № 6» — арт-кафе «Старий Мінськ» — Мінськ, Білорусь;
 2010 — «Палата № 6» — арт-кафе «Лондон» — Мінськ, Білорусь;
 2009 — «В тумані» — галерея «Brown Stripe» — Москва, Росія.

Групові 
 2019 — «Тихе відділення» — Групова виставка Школи Родченко «Навчальна тривога» — Винзавод — Москва, Росія;
 2016 — «Тихе відділення» — «Постфактум», Музей і виставковий зал «Робітник і колгоспниця» — Москва, Росія;
 2016 — «Радар 2.0» — f / stop festival — Лейпциг, Німеччина;
 2014у — «Радар» — Hilger Next Gallery — Відень, Австрія;
 2011 — «Світло Христове просвіщає нас» — Церква святої Тетяни — Москва, Росія;
 2004 — «Моє метро», «Заплив», «День прапора» — Срібна камера — Москва, Росія.

Фотоальбоми 
 2020 — «Метро»
 2020 — «А комусь вже все одно»
 2019 — «Свиняча ферма»
 2016 — «Тихе відділення»
 2014 — «Людина і море»

Нагороди 
 2015 — «Прямий погляд» — фіналіст — Москва, Росія

Примітки

Посилання 
 
 

Російські фотографи
Уродженці Москви